Кокдала — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кокдала — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Кокдала — село в Каратальском районе Алматинской области.

Китай 
 Кокдала — город субокружного уровня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.